Смехино — название нескольких населённых пунктов:
 Смехино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Смехино — деревня в Островском районе Псковской области.